Хо́уп Ини Ита А́кпан (14 августа 1991, Ливерпуль, Англия) — нигерийский футболист, полузащитник клуба «Уиднес». Выступал за сборную Нигерии.

Клубная карьера 
Дебютировал в команде «Эвертон» против белорусского БАТЭ 17 декабря 2009 в Лиге Европы УЕФА.

17 марта 2011 Хоуп Акпан был арендован клубом «Халл Сити» на остаток сезона 2010/11.

На правах свободного агента Хоуп Акпан перешёл в английский клуб «Кроли Таун» 14 июня 2011.

8 января 2013 Акпан подписал трёхлетний контракт с английским клубом «Рединг». Он заявил о желании помочь клубу удержаться в Премьер-лиге Англии. Хоуп забил первый гол за клуб в январе 2014 года.

10 августа 2015 перешёл в Блэкберн Ровер подписав двухлетний контракт. Дебютировал за «Роверс» 15 августа в матче против Хаддерсфилд Таун (1:1).

Карьера в сборной 
Несмотря на то, что Хоуп Акпан родился в Англии, в 2013 году он заявил о своём желании выступать за сборную Нигерии по футболу, страны, где родились его родители.

Акпан получил приглашение в сборную Нигерии в октябре 2014 года. Он дебютировал в составе сборной в том же месяце, 15 октября 2014, в отборочном матче кубке Африки по футболу.

Статистика

Примечания 

Футболисты Англии
Футболисты Нигерии
Игроки сборной Нигерии по футболу
Игроки ФК «Халл Сити»
Игроки ФК «Кроли Таун»
Игроки ФК «Рединг»
Игроки ФК «Блэкберн Роверс»
Игроки ФК «Бертон Альбион»
Игроки ФК «Брэдфорд Сити»
Игроки ФК СИК